Чемпионат мира по баскетболу 1959 — третий чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Он проводился в пяти городах Чили: Темуко, Антофагасте, Консепсьоне, Вальпараисо и Сантьяго. Сроки проведения — с 16 января по 31 января 1959 года.

Впервые на чемпионате мира выступила сборная Советского Союза (действующий чемпион Европы). Победив в финале всех своих соперников, в том числе и чемпионов мира — американцев (62:37), баскетболисты СССР фактически заняли первое место. Но советскую команду, так же как и болгарскую, дисквалифицировали за отказ играть со сборной Тайваня по политическим мотивам. В итоге ФИБА утвердила чемпионом мира сборную Бразилии, второе место заняла команда США, третье — Чили. Сборные Советского Союза и Болгарии оказались на шестом и седьмом местах.

История 
Выбор континента пал сразу на Южную Америку, а позже центральный отдел ФИБА выбрал и страну — Чили. Несмотря на то, что выбор был однозначный, политические и организационные проблемы преследовали данный турнир. Заметным фактом явился промежуток между вторым и третьим чемпионатом мира. Данный чемпионат прошёл спустя 5 лет, а не 4 года как было ранее. По расчётам ФИБА планировалось проводить чемпионат осенью 1958 года, но в связи с огромной неуспеваемостью в постройки дворца спорта в Сантьяго турнир перенесли на январь 1959 года. Дворец спорта подходил идеально для проведения подобных спортивных мероприятий, был специально начат строится для первого чемпионата мира по баскетбола среди женских команд, то есть планировали построить к 1953 году. Но несмотря на старания, дворец не был построен даже к январю 1959 года.

Этот чемпионат мира является первым, проходившим не в одном городе, как ранее. Задействованы были пять городов. В финальном раунде за 1-7-е места проходили команды парами из каждой группы. В этом же раунде без предварительных игр находилась сборная Чили. Но сразу после игр было понятно, что ни один из городов не был готов к играм такого уровня. Чемпионат мира по баскетболу оказался под угрозой срыва, но было предложено продолжить игры на открытых стадионах. Именно хорошая погода в стране позволила руководству ФИБА принять это предложение. Но это решение было сделано из-за безвыходности, более таких действий от руководства ФИБА не было.

Команды 
Принимали участие в игре 13 команд. Впервые на чемпионате мира по баскетболу принимала участие сборная СССР.

Ход турнира

Отборочные игры

Группа А

Группа B

Группа C

Утешительные игры

Группа D 

январь, 1959

Группа E 

январь, 1959

Квалификационные игры 
25 января, 1959

Финальный этап 

январь, 1959

Сборные СССР и Болгарии по «политическим мотивам» отказались проводить матчи со сборной Тайваня, за что подверглись дисквалификации и штрафу со стороны ФИБА.

Символическая сборная турнира 
  Хуан Висенс (второй снайпер турнира — 19,7 очка в среднем за игру)
  Оскар Робертсон (будущий олимпийский чемпион и чемпион НБА)
  Джерри Уэст (будущий олимпийский чемпион и чемпион НБА)
  Амаури Пасош
  Хуан Баэс

Места

Интересные факты 
 Первый чемпионат мира по баскетболу, проходивший не в одном городе, а в пяти.
 Единственный чемпионат мира по баскетболу, проходивший на открытых стадионах.
 Единственный чемпионат мира, где команда, выигравшая по спортивному принципу, была лишена чемпионства по политическим мотивам.

Примечания

Ссылки 
 ФИБА ЧМ-1959
 История. 3-й чемпионат мира по баскетболу

Чемпионаты мира по баскетболу
1959 год в баскетболе
Баскетбол
Январь 1959 года
Чемпионаты мира в Чили
Баскетбол в Чили